Coeur steht für
 Herz (Farbe), im Kartenspiel
 Coeur Mining, US-amerikanisches Silber- und Goldbergbauunternehmen

Cœur ist der Name von
Jacques Cœur (1395–1456), französischer Kaufmann 

Siehe auch
 Coeur d’Alene
 Sacré-Cœur
 Creve Coeur
 Kœur
 CoEur – Im Herzen der Wege Europas